Рауд ( — железо) — эстонская фамилия. Известные носители:
 Рауд, Ильмар (1913—1941) — эстонский шахматист.
 Рауд, Кристьян (1865—1943) — эстонский художник, один из основателей Эстонского национального музея.
 Рауд, Мартин Аннусович (1903—1980) — эстонский советский писатель. Отец Эно Рауда.
 Рауд, Михкель (род. 1969) — эстонский певец и писатель.
 Рауд, Пауль (1865—1930) — эстонский художник.
 Рауд, Пирет (род. 1971) — эстонская художница и писательница.
 Рауд, Рейн (род. 1961) — эстонский писатель, японист.
 Рауд, Эдуард Викторович (род. 1987) — российский баскетбольный тренер.
 Рауд, Эно (1928—1996) — эстонский детский писатель. Сын Мартина Рауда.
 Рауд Сильный (анг. Raud the Strong) — норвежский волхв, казнённый при Олаве I за отказ принять христианство.